Bolzano puede designar:
 Bolzano (en alemán Bozen), ciudad de Italia;
 Bernard Bolzano, matemático checo;
 Teorema de Bolzano;
 Tirol del Sur, también conocido como Provincia Autónoma de Bolzano.